Карл Леннарт Хольм (, 1921—2012) — шведский миколог и лихенолог, специалист по пиреномицетам и ржавчинным грибам.

Биография 
Леннарт Хольм родился 29 апреля 1921 года в Умео. Учился в Уппсальском университете в профессора Юхана Акселя Наннфельдта. В 1957 году получил степень доктора философии. Диссертация Хольма, ставшая одной из самых известных его работ, Études taxonomiques sur les Pléosporacées, была написана на французском языке. В ней проводилась ревизия классификации семейства Плеоспоровые.

Леннарт провёл монографическую обработку нескольких крупных родов грибов, а также показал наличие разнообразия микромицетов, ассоциированных с некоторыми скандинавскими растениями — хвощами, дриадой, морошкой, можжевельником, папоротниками, нередко работав вместе с женой Керстин.

На протяжении многих лет Хольм работал в Номенклатурном комитете по грибам Международных ботанических конгрессов. Именно его инициативой было использование знака двоеточия для указания авторов, санкционировавших использование данного названия (например, принятые Э. М. Фрисом в Systema mycologicum и принятые К. Х. Персоном в Synopsis methodica fungorum), введённое в 1981 году в Сиднее.

После смерти Наннфельдта Хольм продолжил выпуск начатой им серии эксикатов Fungi Exsiccati Suecici, благодаря его усилиям число образцов, распространённых в этой серии достигло 3800.

28 июля 2012 года в Уппсале Карл Леннарт Хольм скончался.

Некоторые научные работы

Роды и некоторые виды грибов, названные в честь Л. Хольма 
 
 
 
  [≡ ]
 
  (также в честь К. Хольм)
 
  (также в честь К. Хольм)
  (также в честь К. Хольм)
 
  [≡ ]

Примечания

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швеции
Микологи Швеции